Жо́па:
 Вульгарное обозначение ягодиц либо анального отверстия.
 «Жопа» — альбом группы «АукцЫон».

См. также 
 «Маде ин жопа» — альбом группы «Ленинград».